Ceratias är ett släkte av fiskar. Ceratias ingår i familjen Ceratiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Marulkartade fiskar
Ceratias